Ивановский государственный химико-технологический университет — высшее учебное заведение, расположенное в городе Иваново. В университете ведут научную работу и образовательный процесс в сфере химических технологий, биохимии, электроники, материаловедении и технологии материалов, автоматизации технологических процессов и производств, управление инженерными системами, экономики, менеджмента, культурологии.

История вуза 
Историю вуза принято начинать с 1918 года, когда на базе эвакуированного в Иваново Рижского политехнического института декретом В. И. Ленина был создан Иваново-Вознесенский политехнический институт. В 1930 г. он был разделен на несколько вузов, одним из которых и стал ИХТИ (Ивановский химико-технологический институт).

В 1980 году ИХТИ награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1986 году выпускники и преподаватели вуза как офицеры химических войск принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Пострадавшим в результате этой операции, у главного корпуса ИГХТУ установлен памятный знак.

В 1993 был переименован в ИГХТА (Ивановскую государственную химико-технологическую академию).

В 1998 ИГХТА преобразована в Ивановский государственный химико-технологический университет. В 2005 году ИГХТУ был отмечен Благодарностью Президента РФ.

За 2019 год университет получил более 30 патентов на изобретения и выиграл свыше 20 грантов. Молодые ученые вуза регулярно побеждают во всероссийских и международных конкурсах. В 2019 году представителям университета досталась каждая двадцатая стипендия президента России для обучения за рубежом.

Размещение 

Университет расположен в семи корпусах:
 Аудиторный корпус. (корпус А). Построен в 1930-х годах.
 Блок поточных аудиторий (корпус Б). Так называемая «банка». Здание круглой формы, в котором расположены большие аудитории и библиотека ИГХТУ. Построен в 1970-е годы.
 Высотное здание (корпус В), «высотка». Построена в 1970-е годы одновременно с «банкой».
 Главный корпус ИГХТУ (корпус Г). Здесь находится ректорат и деканаты. Построен в 1930 году по проекту академика Фомина. Составляет единый архитектурный комплекс со зданием Текстильной академии. Является памятником архитектуры.
 Корпус Д. Новый учебный корпус ИГХТУ. Открыт с 2016 года.
 Корпус И. Новый учебный корпус ИГХТУ. Расположен на ул. Жиделева.
 Гуманитарный корпус (корпус К). Построен в 1930 году в качестве студенческого общежития. Полностью реконструирован в 2009 г.

Факультеты, кафедры и другие структурные подразделения ИГХТУ

Факультет неорганической химии и технологии 
 Кафедра физической и коллоидной химии
 Кафедра физики
 Кафедра технологии электрохимических производств
 Кафедра общей химической технологии
 Кафедра неорганической химии
 Кафедра промышленной экологии
 Кафедра технологии керамики и наноматериалов
 Кафедра технологии приборов и материалов электронной техники
 Кафедра технологии неорганических веществ

Факультет органической химии и технологии 
 Кафедра аналитической химии
 Кафедра органической химии
 Кафедра технологии пищевых продуктов и биотехнологии
 Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений
 Кафедра технологии тонкого органического синтеза
 Кафедра химической технологии волокнистых материалов

Факультет техники, управления и цифровой инфраструктуры 
 Кафедра процессов и аппаратов химической технологии
 Кафедра технологических машин и оборудования
 Кафедра технической кибернетики и автоматики
 Кафедра информационных технологий и цифровой экономики
 Кафедра высшей и прикладной математики

Факультет фундаментальной и прикладной химии. Ивановское отделение Высшего химического колледжа РАН

Гуманитарный институт 
 Кафедра иностранных языков и лингвистики
 Кафедра истории и культурологии
 Кафедра русского языка
 Кафедра физической культуры
 Кафедра философии

Факультет заочного обучения и дополнительного профессионального образования

Институт дополнительного профессионального образования

Химический лицей 

 Приемная комиссия
 Международная служба сопровождения иностранных граждан и образовательных программ
 Музей ИГХТУ
 Научно-технический клуб «ИННОВАЦИЯ»
 НИИ химии макрогетероциклических соединений
 Отдел патентной и изобретательской работы
 Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений высшего профессионального образования Ивановской области (РЦСТВ)
 Студенческое правительство
 Студклуб

 Центр китайского языка и культуры
 Центр коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ
 Научно-исследовательский институт термодинамики и кинетики химических процессов
 Испытательный центр «Качество»
 Центр подготовки и тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку
 Центр довузовского обучения и профессиональной ориентации
 Совет молодых ученых
 Орган по сертификации продукции ФГБОУ ВО ИГХТУ

Наиболее известные преподаватели и сотрудники вуза 
 Член-корреспондент АН СССР, академик АН УССР и АН Польши, Герой Социалистического труда, трижды лауреат Сталинской премии, доктор технических наук Будников, Пётр Петрович (1885—1968).
 профессор Гольцшмидт Владимир Августович (1888—1952), заведующий кафедрой физической и коллоидной химии ИХТИ.
 доктор химических наук, заслуженный деятель науки РСФСР Заславский Иван Иванович (1889—1973).
 профессор Золотарёв Павел Васильевич (1888—1937), заведующий кафедрой общей химической технологии.
 профессор Минаев Василий Иванович (1878—1938), заведующий кафедрой химии и технологии волокнистых материалов.
 Николай Максимович Озмидов (1850—1938), профессор Иваново-Вознесенского политехнического института.
 профессор Памфилов Аркадий Владимирович (1893—1985), заведующий кафедрой аналитической химии.
 профессор Песков Николай Петрович (1880—1940), заведующий кафедрой общей химии.
 профессор Постников Владимир Фёдорович (1890—1944), заведующий кафедрой технологии неорганических веществ, награждён орденом «Знак Почёта».
 Действительный член АН СССР, лауреат Сталинской премии, профессор Сыркин, Яков Кивович (1894—1974), заведующий кафедрой физической химии.
 Действительный член АН УССР, профессор Шилов Евгений Алексеевич (1893—1970), заведующий кафедрой органической химии, награждён орденом «Знак Почёта» и орденом Трудового Красного Знамени.
 Член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственной премии СССР 1987 г. Крестов Геннадий Алексеевич, ректор ИХТИ с 1972 по 1980 год.
 Доктор химических наук, профессор Лукомский Юрий Яковлевич.

Направления и специальности обучения 
Направление «Химия» (вступительные испытания — Химия, Математика, Русский язык)

 Профиль — «Медицинская и фармацевтическая химия»
 Профиль — «Молекулярный дизайн функциональных материалов и химия биосистем»
 Профиль — «Химическая экспертиза и инженерия»

Направление «Химическая технология» (вступительные испытания — Химия, Математика, Русский язык)

 Профиль — «Технология и переработка полимеров»
 Профиль — «Технология полимерных волокон и композиционных материалов»
 Профиль — «Химия полимеров медико-биологического назначения»
 Профиль — «Технология и дизайн защитно-декоративных полимерных покрытий»
 Профиль — «Химическая, био- и нанотехнологии текстиля»
 Профиль — «Технология органического и нефтехимического синтеза»
 Профиль — «Химическая технология химико-фармацевтических препаратов и косметических средств»
 Профиль — «Технология керамики и стекла»
 Профиль — «Химическая технология неорганических веществ»
 Профиль — «Технология переработки природного газа»
 Профиль — «Технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники»
 Профиль — «Технология электрохимических производств и источников электрической энергии»

Направление «Продукты питания из растительного сырья» (вступительные испытания — Химия, Математика, Русский язык)

 Профиль — «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов»
 Профиль — «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Направление « Биотехнология» (вступительные испытания — Химия, Математика, Русский язык)

 Профиль — «Пищевая биотехнология»

Направление «Материаловедение и технологии материалов» (вступительные испытания — Химия, Математика, Русский язык)

 Профиль — «Материаловедение и технология новых материалов»

Направление «Технологии и проектирование текстильных изделий» (вступительные испытания — Химия, Математика, Русский язык)

 Профиль — «Текстильное материаловедение и товарная экспертиза»

Направление «Продукты питания животного происхождения» (вступительные испытания — Биология, Математика, Русский язык)

 Профиль — «Продукты питания животного происхождения»

Направление «Технология художественной обработки материалов» (вступительные испытания — Рисунок, Русский язык, Математика)

 Профиль — «Технология художественной обработки материалов»

Направление «Электроника и наноэлектроника» (вступительные испытания — Математика, Физика, Русский язык)

 Профиль — «Микроэлектроника и твердотельная электроника»

Направление «Нанотехнологии и микросистемная техника» (вступительные испытания — Математика, Физика, Русский язык)

 Профиль — «Нанотехнологии и микросистемная техника»

Направление «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (вступительные испытания — Математика, Физика, Русский язык)

 Профиль — «Защита окружающей среды и промышленная экология»
 Профиль — «Основные процессы химических производств и химическая кибернетика»

Направление «Автоматизация технологических процессов и производств» (вступительные испытания — Математика, Физика, Русский язык)

 Профиль — «Автоматизация технологических процессов и производств»

Направление «Технологические машины и оборудование» (вступительные испытания — Математика, Физика, Русский язык)

 Профиль — «Машины и аппараты пищевых производств»
 Профиль — «Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств»

Направление «Техносферная безопасность» (вступительные испытания — Математика, Физика, Русский язык)

 Профиль — «Инженерная защита окружающей среды»

Направление «Управление в технических системах» (вступительные испытания — Математика, Информатика и информационно-коммуникационные технологии, Русский язык)

 Профиль — «Системы и средства автоматизации технологических процессов»

Направление «Информационные системы и технологии» (вступительные испытания — Математика, Информатика и информационно-коммуникационные технологии, Русский язык)

 Профиль — «Информационные системы и технологии»
 Профиль — «Анализ данных и цифровые финансовые технологии»

Направление «Стандартизация и метрология» (вступительные испытания — Математика, Информатика и информационно-коммуникационные технологии, Русский язык)

 Профиль — «Метрология, стандартизация и сертификация»

Направление «Менеджмент» (вступительные испытания — Обществознание, Математика, Русский язык)

 Профиль — «Менеджмент в химической и нефтегазовой промышленности»

См. также 
 Текстильный институт Ивановского государственного политехнического университета
 Иваново-Вознесенский политехнический институт
 Иваново

Примечания

Ссылки 
 Сайт ИГХТУ
 Кафедра финансов и кредита ИГХТУ
 Кафедра экономики и финансов ИГХТУ
 ИГХТУ, ИГЭУ и ИвГУ вошли в сотню самых востребованных российских вузов
 Из золотого фонда ИГХТУ. История ВУЗа
 Орган по сертификации ФГБОУ ВПО ИГХТУ

Появились в 1918 году в России
Химические университеты России
Технологические университеты России
Химико-технологический